«Золоте курча» — художній музичний фільм-казка для дітей режисера Володимира Крайнєва 1993 року.
 «Золоте курча» — анімаційний фільм 1981 року студії Київнаукфільм, режисер — Олена Баринова.
 «Золоте курча» — всеукраїнський фестиваль фільмів і телерадіопрограм для дітей та юнацтва, м. Київ (Україна).

Примітки